Grendelius is een geslacht van uitgestorven platypterygiine ophthalmosauride ichthyosauria uit het Boven-Jura (Kimmeridgien-Tithonien) van het Verenigd Koninkrijk en Europees Rusland.

Taxonomie 
De typesoort Grendelius mordax werd in 1976 beschreven op basis van CAMSM J.68516, een complete schedel met bijbehorende postcraniale elementen uit de Kimmeridge Clay van Engeland. Later werd het opnieuw toegewezen aan Brachypterygius, omdat verschillen tussen de twee soorten onvoldoende werden geacht om afzonderlijke geslachten, of zelfs soorten, te rechtvaardigen.

Efimov, 1998 noemde een nieuw geslacht van ichthyosauriërs, Otschevia pseudoscythica op basis van een enkel exemplaar (het holotype) uit de Pseudoscythia Zone (Boven-Tithonische fase van het Boven-Jura) van Oeljanovsk, Wolga, Rusland. Later, beschreef Arkangelsky in 1998 Brachypterygius zhuravlevi vanuit een plaats in het Tithonien in Saratov, Rusland, en verwees het vervolgens naar Otschevia zhuravlevi. Maisch & Matzke, 2000 beschouwden beide Russische taxa als synoniemen van elkaar en verwees de nieuwe combinatie B. pseudoscythica naar Brachypterygius, hoewel ze dit verkeerd gespeld hebben als B. pseudoscythius. Grendelius en Otschevia worden dus beschouwd als ondergeschikte synoniemen van Brachypterygius. Arkhangelsky noemde Otschevia alekseevi in 2001, ook uit het Laat-Jura van Rusland. Terwijl McGowan en Motani (2003) deze Russische taxa beschouwden als ondergeschikte synoniemen van B. extremus, heeft Maisch (2010) ze behouden en B. mordax als afzonderlijke soorten. In een nieuw artikel gepubliceerd in 2015 werden Grendelius en Otschevia algemeen onderscheiden van de soorten van het Brachypterygius-type en meer afgeleid binnen Platypterygiinae, omdat ze nauwer verwant zijn aan Platypterygius dan aan Brachypterygius.

Ichthyosauria